Ла Граниза има више значења:

 Ла Граниза (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Граниза (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Граниза (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику